Ceman ist der Familienname folgender Personen:

 Canyon Ceman (* 1972), US-amerikanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Senada Ceman (* 1995), luxemburgische Fußballspielerin